Liga Deportiva Universitaria puede referirse a:

 Liga Deportiva Universitaria de Quito, es un club deportivo de la ciudad de Quito, (Ecuador). 
 Liga Deportiva Universitaria de Cuenca, es un club de fútbol de la ciudad de Cuenca, (Ecuador).
 Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, es un club fútbol de la ciudad de Portoviejo, (Ecuador)
 Liga Deportiva Universitaria de Loja, es un club fútbol de la ciudad de Loja, (Ecuador)